Чанахчи — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Чанахчи — село в Дашкесанском районе.
 Чанахчи (до 2011 г. — Агамали) — село в Кедабекском районе.
 Чанахчи — село в Ходжалинском районе.

Армения 

 Чанахчи — до 1948 г. название села Зангакатун в Араратской области.